María de Lusignan o María de Chipre puede referirse a:

 María de Lusignan, condesa de Brienne (1215-1251/3), hija de Hugo I de Chipre, esposa de Gualterio IV de Brienne
 María de Lusignan, condesa de Eu (1223-1260), hija de Raúl II de Lusignan, esposa de Alfonso de Brienne
 María de Lusignan, reina de Aragón (1273-1319), hija de Hugo III de Chipre, esposa de Jaime II de Aragón
 María de Lusignan, reina de Armenia (1293/4-1309), hija de Amalarico de Lusignan, esposa de León III de Armenia
 María de Lusignan, reina de Nápoles (1381-1404), hija de Jaime I de Chipre, esposa de Ladislao de Nápoles